Broxbourne bezeichnet:

 Broxbourne (Hertfordshire), eine Ortschaft in England
 Broxbourne (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Broxbourne, ein Verwaltungsbezirk in England